Долуханова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Долуханова, Евгения Григорьевна (род. 1984) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Долуханова, Зара Александровна (1918—2007) — советская, российская и армянская певица (колоратурное меццо-сопрано), народная артистка СССР.
 Долуханова, Мариам Маркосовна (в замужестве княгиня Туманова; 1866—1945) — грузинская аристократка, известна благотворительной деятельностью.